Desa Pandansari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pandansari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,48, long 110,06), 
 Desa Pandansari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,41, long 109,48), 
 Desa Pandansari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,62, long 109,63), 
 Desa Pandansari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,30, long 109,77), 
 Desa Pandansari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,40, long 109,08), 
 Desa Pandansari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,27, long 109,12), 
 Desa Pandansari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,55, long 111,16), 
 Desa Pandansari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,98, long 109,71), 
 Desa Pandansari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,65, long 112,12), 
 Desa Pandansari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,89, long 112,34), 
 Desa Pandansari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,13, long 111,99), 
 Desa Pandansari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,10, long 113,11), 
 Desa Pandansari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,07, long 113,22), 
 Desa Pandansari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,07, long 112,81), 

Robotskapade Indonesienförgreningar